Véronique est un nom propre et commun qui peut désigner :

Prénom 
 Véronique est un prénom féminin, popularisé entre autres par la sainte Véronique, qui aurait recueilli l'empreinte du visage du Christ sur un linge, dit Voile de Véronique, Sainte-Face ou encore improprement, Saint-Suaire.

Véronique est aussi un prénom révolutionnaire.

Saintes chrétiennes 
 Véronique ou Bérénice (), lors de la montée au Golgotha, aurait recueilli l'empreinte du visage du Christ sur un linge dit Voile de Véronique ou Sainte-Face (qu'on ne confondra pas avec le Saint-Suaire) ; fêtée le 4 février. 
 Véronique de Binasco († 1497), bienheureuse, religieuse chez les Augustines à Milan ; fêtée le 13 janvier 
 Véronique Giuliani (1660 - 1727), (Clarisse capucine italienne) qui reçut les stigmates ; fêtée le 9 juillet.

Plante 
 véronique, nom commun, plante du genre Veronica, de la famille des Plantaginaceae (autrefois classée dans les Scrophulariaceae).

Tauromachie 
  Véronique, en tauromachie, est une passe effectuée par le torero avec sa cape.

Chansons

Autres acceptions 
 Sainte Véronique (1629-1639), la statue de Francesco Mochi dans la basilique Saint-Pierre de Rome.
 Véronique, opérette célèbre de Vanloo, Duval et Messager.
 Véronique, en aéronautique, est une fusée-sonde française.
 Véronique, film de Robert Vernay sorti en 1949.
 La Double Vie de Véronique, film franco-polonais de Krzysztof Kieślowski, sorti en 1991.

Notes et références